Фло́ренс Гри́ффит-Джо́йнер (, урождённая Флоренс Делорес Гриффит (); , Лос-Анджелес, США — , Мишен-Вьехо, Калифорния) — американская легкоатлетка, трёхкратная олимпийская чемпионка, чемпионка и рекордсменка мира. Обладательница действующих рекордов мира в беге на 100 м (10,49 сек — 16 июля 1988 года) и 200 м (21,34 — 29 сентября 1988 года).

Биография 
Родилась в Лос-Анджелесе. На своём первом чемпионате мира в 1983 году была лишь четвёртой в беге на 200 метров. В 1984 году на Олимпийских играх, проводившихся в её родном городе, стала второй на той же дистанции. Вновь второй стала на чемпионате мира 1987 года в Риме. Однако на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году выиграла сразу три золотых медали: в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров. Вскоре после этого оставила большой спорт.

Умерла во сне от приступа эпилепсии (по другим сведениям — от сердечного приступа) в своём доме 21 сентября 1998 года.

Подозрения в допинге 
Достижения Гриффит-Джойнер и её удивительный прогресс в результатах 1988 года продолжают вызывать подозрения специалистов и спортсменов. В 1988 году на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Индианаполисе бегунья сбросила 0.27 сек. В финале Олимпийских игр она превысила прежний мировой рекорд на 200 м на 0.37 сек.

Трёхкратная олимпийская чемпионка (1992 и 1996) Гвен Торренс отзывалась о результатах Джойнер так:
Думаю, что некоторые нынешние, гораздо более честные, спринтеры страдают из-за неё. Я лично не признаю её рекордов.

В 1989 году спортсменка, которая была на вершине славы, неожиданно покинула большой спорт. В 1990 году родила в браке с Элом Джойнером дочь Мэри, ставшую впоследствии музыкантом. C 1990 года у спортсменки начались серьёзные проблемы со здоровьем, появились сердечные приступы.

Её супруг, олимпийский чемпион в тройном прыжке Эл Джойнер (старший брат знаменитой легкоатлетки Джекки Джойнер-Керси), сам попался на использовании неразрешённых препаратов. Скоропостижная смерть спортсменки от сердечного приступа в возрасте 38 лет только добавила подозрений.

Однако на данный момент не получено никаких прямых доказательств использования Гриффит-Джойнер стимулирующих препаратов.

Лучшие результаты 
Все результаты лучше 11,10 в беге на 100 м.

Условные обозначения: h — предварительный забег, q — четвертьфинал, s — полуфинал, без буквы — финал. Например: 1q3 — первое место в третьем четвертьфинальном забеге, 1 — первое место в финале. Ветер в м/с, знак «+» означает попутный ветер.

Все результаты лучше 22,60 в беге на 200 м.

Все результаты лучше 51,00 в беге на 400 м.

Примечания

Ссылки 
 Герой Игр. Флоренс Гриффит-Джойнер
 профайл на официальном сайте IAAF

Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Бегуны на короткие дистанции США
Умершие от эпилепсии
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже